Долгая Гребля — село в Переяслав-Хмельницкий районе Киевской области Украины.
 Долгая Гребля — село в Корюковском районе Черниговской области Украины.